El término Sofía puede referirse a:

Mundo griego 
Sofía, nombre femenino de origen griego, para las personas véase allí.
Sofía, la palabra griega para "sabiduría", un concepto teológico en religiones helénicas.

Geografía

Argentina 
La Sofía, localidad del partido de Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires.

Bulgaria 
Sofía, capital de Bulgaria.
Provincia de Sofía-Ciudad, provincia búlgara.
Provincia de Sofía, provincia búlgara.

España 
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o Museo Reina Sofía: museo de arte del siglo XX en Madrid.

Italia 
 Santa Sofia, municipio italiano.

Madagascar 
 Región de Sofía.
 El río Sofia.

Turquía 
 Santa Sofía o Hagia Sophia: museo de Estambul, antigua basílica y mezquita.

Astronomía 
 (251) Sophia, asteroide.

Cultura 
 El mundo de Sofía, novela escrita por el noruego Jostein Gaarder.
 Sofía, película argentina de Alejandro Doria de 1987. 
 Sofía, TV movie basada en la vida de la actual reina de España, Sofía de Grecia.
 Sofía, canción de Álvaro Soler.

Personalidades 

 Sofía Reyes, cantante y actriz mexicana.
 Sofía Vergara, actriz y modelo colombiana.

Botánica
 Sophia, un sinónimo del género Descurainia (Webb & Berthel).

Además

 SOFIA, avión Boeing 747SP de la NASA.
 Reina Sofía (F-84), fragata de la Armada Española.
 Sophia (robot), robot humanoide, el 1º en obtener la ciudadanía de un país.